Anglin steht für:

 Anglin (Fluss), Nebenfluss der Gartempe in Frankreich
 Anglin (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten

Anglin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Anglin (Malmedy und Stablo), 727–746 Abt von Malmedy und Stablo
 Francis Alexander Anglin (1865–1933), kanadischer Richter
 Jack Anglin (1916–1963), US-amerikanischer Country-Sänger
 Jahshaun Anglin (* 2001), jamaikanischer Fußballspieler
 John und Clarence Anglin (1930 bzw. 1931 bis vermutlich 1962), US-amerikanische Verbrecher

Siehe auch:
 Anglim